Чорногу́з — те саме, що Лелека, а також: бусол, бузько, бусьок, боцюн, гайстер — птах родини лелекових, ряду лелекоподібних.

Чорногу́з — українське прізвище.

Відомі носії:
 Чорногуз Олег Федорович (1936—2022) — український письменник, новинар, редактор журналів «Перець» та «ВУС», автор численних книжок гумору та сатири.
 Чорногуз Олена Іванівна ( 1949) — українська художниця по текстилю, член Національної спілки художників України.
 Чорногуз Ярослав Олегович — український письменник, син Чорногуза Олега Федоровича.

Українські прізвища